Belenos kann bedeuten:

 Belenus, keltischer Gott des Lichts
 Belenos Clean Power Holding, Schweizer Unternehmen
 Belenos (Band), eine Pagan-Metal-Band